

Тоболиці — село в гміні Далікув Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Тоболиці — село в гміні Жекунь Остроленцького повіту Мазовецького воєводства